Siemianice ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Siemianice (Oborniki Śląskie), Wojewodschaft Niederschlesien, Gemeinde Oborniki Śląskie
 Siemianice (Słupsk) (Schmaatz (Stolp)), Wojewodschaft Pommern, Gemeinde Słupsk (Stolp)
 Siemianice (Łęka Opatowska), Wojewodschaft Großpolen, Gemeinde Łęka Opatowska